Гоу:

Люди 
 Гоу, Джеймс Эллис (1907—1952) — американский драматург
 Гоу, Жерар (род. 1988) — ивуарийский футболист, нападающий казахстанского клуба «Кайрат».
 Гоу, Кристиан (род. 1993) — канадский биатлонист.
 Гоу, Скотт (род. 1990) — канадский биатлонист
 Гоу, Уильям (1729—1814) — английский государственный и военный деятель.
 Гоу Мэнъюй — посол императора Южной Сун к Чингисхану, прибывший в ставку хана в 1222 году.

Другое 
 ГОУ — государственное образовательное учреждение.
 Гоу (勾; Gou) — китайская фамилия, одна из Ста фамилий